Ettel ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Ettel (* 1949), deutscher Architekt
 Erwin Ettel (1895–1971), deutscher Diplomat,  SS-Führer und Redakteur
 Friedrich Ettel (1890–1941), Schweizer Schauspieler
 Leilani Ettel (* 2001), deutsche Snowboarderin
 Peter Ettel (* 1960), deutscher Prähistoriker

Siehe auch:
 Ettl
 Etel (Begriffsklärung)
 Ethel (Begriffsklärung)